Orius är ett släkte av insekter. Orius ingår i familjen näbbskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Näbbskinnbaggar
Orius